

Sigle 
 No Reply Necessary – non è necessario rispondere

Codici 
 NRN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Weeze (Germania)
 nrn – codice ISO 639-3 della lingua norn